Botoputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Botoputih, Trenggalek, by, 
 Botoputih, Lamongan, by, 
 Botoputih, Temanggung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar